Богосся́н / Богося́н  — армянская фамилия, западноармянский вариант фамилии . Известные носители:

 Богоссян, Ален (род. 1970) — французский футболист.
 Богоссян, Арам (род. 1929) — бразильский пловец.
 Богосян, Зак (род. 1990) — американский хоккеист.
 Богоссян, Хоакин (род. 1987) — уругвайский футболист.
 Богосян, Эрик (род. 1953) — американский актёр, драматург и сценарист.

См. также 
 Погосов
 Погосян